Karl Guthe Jansky, ingeniero de radio estadounidense.
 Jansky (unidad), una unidad, no perteneciente al Sistema Internacional de Unidades, de densidad de flujo espectral.
 (1932) Jansky, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
 Premio Jansky, premio concedido por los administradores de Associated Universities, Inc.
 Jansky (cráter), cráter de impacto que se encuentra sobre el terminador oriental de la Luna.